

Cabezas de serie 
{{columns-list|2|
  Benoît Paire (Final)
  Nicolás Almagro (Primera ronda)
  Guillermo García López (Cuartos de final)
  '''Aljaž Bedene
  Paul-Henri Mathieu (Segunda ronda)
  Marius Copil (Primera ronda)
  Norbert Gombos (Segunda ronda)
  Arthur De Greef (Cuartos de final)
}}

Cuadro
Clave

 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 s = Partido suspendido

 w/o = No presentación
 Alt = Alternativo
 SE = Exención especial
 PR = Ranking protegido

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos
 Cuadrado Principal
 Clasificación

ATP Challenger Tour 2017
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Sophia Antípolis 2017